Kattwinkel ist der Name folgender Orte:
 Kattwinkel, Ortsteil der Gemeinde Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen 
 Kattwinkel (Lohmar), Weiler in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Kattwinkel (Osterburg), Wohnplatz im Ortsteil Meseberg der Hansestadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Kattwinkel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Kattwinkel (1883–1958), deutscher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Hans-Wolfgang von der Heide-Kattwinkel (* 1954), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier (Admiralarzt)
 Lieselotte Kattwinkel (1915–?), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Fotografin
 Gebr. Eugen und Wilhelm Kattwinkel (ab 1870/71) deutsche Unternehmer der Weberei und später der Schuhindustrie